Молалы́ () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Молалинского сельского округа. Код КАТО — 193273100.

История 
До 2013 года Молалы являлся посёлком городского типа.

Население 
В 1999 году население села составляло 430 человек (227 мужчин и 203 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 213 человек (117 мужчин и 96 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Аксуского района